Жигу ( или Gigoux):

 Жигу, Жан Франсуа (1806—1894) — французский живописец.
 Жигу, Эжен (1844—1925) — французский композитор.